«Дым» — кинофильм 1995 года совместного производства Германии, США и Японии. В прокате картина собрала 8 000 000 долларов в США и 30 000 000 долларов в других странах.

Сюжет 
Фильм состоит из пяти коротких глав, каждая из которых названа именем её героя. Пять людей, пять судеб переплетаются в сладком дыме грез, образуя ту ткань, из которой и состоит наша жизнь. Это рассеянный писатель Пол, потерявший жену. Он часто заходит за сигарами к Огги, имеющему странную привычку фотографировать угол Третьей улицы и Седьмой авеню.
Рассеянного романиста спасает из-под колес семнадцатилетний парень, убежавший из дома, так как за ним гонится банда, чьи деньги он прикарманил.

В ролях

Награды и номинации 

Берлинский кинофестиваль (1995):
 Серебряный медведь - специальный приз жюри — Уэйн Ван, Харви Кайтел (Награда)
 Серебряный медведь — Уэйн Ван (Номинация)

Национальный совет кинокритиков США (1995):
 Лучшие десять фильмов (Награда)

Robert Festival (1996):
 Лучший иностранный фильм — Уэйн Ван (Награда)

MTV Movie Awards (1996):
 Лучший сэндвич в кино (Награда)

Deutscher Filmpreis (1996):
 Лучший иностранный фильм — Уэйн Ван (Награда)

Бодиль (1996):
 Лучший американский фильм — Уэйн Ван, Пол Остер (Награда)

Независимый дух (1996):
 Лучший дебютный сценарий — Пол Остер  (Награда)
 Лучшая мужская роль второго плана — Гарольд Перрино (Номинация)

Давид ди Донателло (1996):
 Лучший иностранный актёр — Харви Кейтель (Награда)
 Лучший иностранный фильм — Уэйн Ван (Номинация)

Italian National Syndicate of Film Journalists (1996):
 Лучший иностранный режиссёр — Уэйн Ван, Пол Остер (Номинация)

Сезар (1996):
 Лучший фильм на иностранном языке — Уэйн Ван, Пол Остер (Номинация)

Chlotrudis Awards (1996):
 Лучший актёр — Харви Кейтель (Номинация)

Премия Гильдии киноактёров США (1996):
 Лучшая женская роль второго плана — Стокард Чэннинг (Номинация)

Ассоциация кинокритиков Аргентины (1998):
 Лучший иностранный фильм — Уэйн Ван (Награда)

Отзывы 
Фильм получил положительные отзывы кинокритиков. На сайте «Rotten Tomatoes» положительными оказались 93 % рецензий.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Фильмы-драмы Германии
Фильмы-драмы США
Фильмы-драмы Японии
Фильмы о писателях
Фильмы Уэйна Вана
Фильмы о курении